

События 
 1449—1450 — Вторжение турок в Албанию.
 Начало января — В Мистре императором Византии провозглашён деспот Мореи Константин. Март — Константин прибыл в Константинополь.
 1449—1453 — Император Византии Константин XI Палеолог Драгаш (1405, 8.2-1453, 29.5). Брат Иоанна VIII.
 31 августа — подписан вечный мир между Московским и Литовским великими княжествами.
 1449—1457 — Султан Хорасана Бабур.
 При поддержке дервишей сын Улугбека Абд аль-Латиф произвёл дворцовый переворот, сверг отца. 25 октября — Улугбек убит по приказу сына.
 1 сентября — Феодал Эсэн-тайши, фактически правивший Монголией от имени Тайсун-хана, разгромил войска Минской империи в местности Туму, взяв в плен императора Чжу Цичжэня.
 Корейским войскам удаётся занять земли чжурчженей в районе реки Туманган и ввести туда военные гарнизоны.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1449 году
 Венецианский гуманист Альд Мануций.
 1 января — Лоренцо Медичи, правитель Флоренции, писатель, меценат.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1449 году

См. также